

Pessoas
Aureliano Tavares Bastos - um bacharel em direito, membro do Partido Liberal
Cassiano Cândido Tavares Bastos - um senador da república velha
José Tavares Bastos - um bacharel em direito, membro do Partido Liberal

Localidades
Tavares Bastos (favela) - na cidade do Rio de Janeiro, Brasil.